Брейдвуд - фамилия:

 Брейдвуд, Джеймс  (1800–1861) — основатель первой пожарной службы в Шотландии, участник тушения Великого эдинбургского пожара.
 Брейдвуд, Роберт (1907—2003) — американский археолог и антрополог.
 Брейдвуд, Томас (1715—1806) — британский педагог.